Rio Grande Blood — десятый студийный альбом индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 2006 году. Это их первый релиз на 13th Planet Records и Megaforce Records. Диск является второй частью антибушевской трилогии; предыдущая в 2004 году «Houses of the Molé», следующая 2007 года «The Last Sucker». Название альбома является пародией на альбом Rio Grande Mud (1972) группы ZZ Top.

Об альбоме 
Так же, как Houses of the Molé, Rio Grande Blood содержит очень политические песни, делая частые намеки на правительство Джорджа Буша. В самом деле, на обложке альбома изображен сильно измененный портрет Дж. Буша с телом распятого Христа. Кроме того, здесь подняты некоторые из вопросов, включающие такие темы, как война в Ираке, иммиграционная политика США и военная политика США (в частности, Корпус морской пехоты США в песне «Gangreen»). Корпорация Halliburton также цитирует об этом, связанных с правильтельством Джорджа Буша. Композиция «Señor Peligro», пришла в поддержку Уго Чавеса — президента Венесуэлы — против правительства США: «Señor Peligro» в переводе с испанского — «господин опасность», часто используемый Чавесом для Буша.

Альбом также содержит утверждения о причастности Буша в нападений 11 сентября на ВТЦ в треке «Lieslieslies», который содержит аудио образцы заговора документального фильма «Разменная монета». Песня получила номинацию за лучшее метал исполнение (Best Metal Performance) на 49-й ежегодной премии «Грэмми».

Ремикс на песню «The Great Satan (Remix)» из Rantology появляется на этом альбоме. Наряду с «LiesLiesLies», «The Great Satan (Remix)» также был номинирован на Грэмми.

Образцы подлинной записи обращения Буша, вырезали и вставили вместе в различных точках для сатирического эффекта: например, заглавная песня начинается с Бушем: «Я принял сложную террористическую тактику и я опасный, опасный человек с опасными, опасным оружием».

Альбом был переиздан в виде ремиксов Rio Grande Dub 10 июля 2007 года.

Песни «Fear (Is Big Business)» (сцена прибытия нового командира группы), «Palestina» (сцена, когда группа отмечала удачное выполнение очередного задания, находясь в нетрезвом состоянии, нанося друг другу удары), и «Khyber Pass» были использованы в фильме «Повелитель бури».

Диск занял 134-е место в американском чарте Billboard 200.

Список композиций

Бонус-треки

Участники записи 
Ministry
 Эл Йоргенсен — вокал, лид-гитара (1), гитара (1-3, 5-10), бас-гитара (1, 6), клавишные, музыкальное программирование (1, 6), продюсер
 Томми Виктор — лид-гитара (2-4, 7-9), гитара (2-5, 8, 10), бас (2-4)
 Пол Рейвен — клавишные (2, 3, 10), бэк-вокал (2, 3), бас (5, 7-10), гитара (7, 9, 10) музыкальное программирование (7, 9), барабаны (10)
Дополнительные музыканты
 Марк Бейкер — барабаны (2, 3, 5, 8, 10)
 Исайяс Мартинес — латинский вокал (2)
 Фредди Месиас — бэк-вокал (2, 3)
 Серж. Майор — вокал (3, 13)
 Бобби Торрес — бэк-вокал (3)
 Джим Уорд — бэк-вокал (3)
 Джастин Лее — музыкальное программирование (4), звукорежиссёр
 Майк Скэшиа — лид-гитара (6)
 Джелло Биафра — вокал (9)
 Лиз Константин — дополнительный вокал (10)
 Джон Грей — звукорежиссёр
 Джон Билберри — помощник звукорежиссёр
 Дэйв Доннелли — мастеринг
 Лоутон Аутло — арт-директор, дизайнер

Примечания

Ссылки 
 Rio Grande Blood (все издания) на сайте Discogs
 Тексты песен альбома

Альбомы индастриал-метала
Альбомы Ministry
Альбомы, спродюсированные Элом Йоргенсеном